Владимир Михайловский:
 Михайловский, Владимир Евгеньевич (род. 1989) — российский футболист.
 Михайловский, Владимир Карлович (1931—2000) — белорусский живописец, педагог, член Союза художников СССР.
 Михайловский, Владимир Менделевич (1936—2020) — советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России (1994).
 Михайловский, Владимир Михайлович (род. 1932) — советский и российский художник, живописец, график, член Союза художников СССР.